USS Achilles ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al héroe de la mitología griega Aquiles:

 El primer  fue el nombre recibido por el monitor USS Modoc el 15 de junio de 1869.

 El segundo  fue un buque de desembarco de carros blindados de clase LST-1 convertido en buque de reparaciones de clase Achelous. Fue dado de alta el 30 de enero de 1943, y dado de baja el 19 de julio de 1946, fecha en la que fue vendido a China. El buque, recibió tres estrellas por su servicio en la Segunda Guerra Mundial, uno como LST-455 y dos como Achilles'' (ARL-41).

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos